Тешањка може бити:
 Тешањка (Тешањ), насељено место у општини Тешањ, Зеничко-добојски кантон, Федерација Босне и Херцеговине, Република БиХ
 Тешањка (Усора), насељено место у општини Усора, Зеничко-добојски кантон, Федерација Босне и Херцеговине, Република БиХ
 Тешањка (река), прикока Усоре